Международный конкурс выступлений на малайском языке () – одно из важных мероприятий в Малайзии, направленных на популяризацию малайского языка в мире.

Проводится с 2007 года ежегодно. До 2017 г. конкурс проводился по двум категориям: среди участников от стран Нусантары и участников от других стран. В 2017 г. добавилась третья категория: участники из числа иностранных студентов, обучающихся в Малайзии . Каждый участник может избрать одну из предложенных тем. В 2017 году, например, таких тем было  12 (Роль студентов, Мир во всем мире, Экономика и образование, Многообразие культур, Образование и возможности трудоустройства, Международное сотрудничество, Важность языка, Вместе мы сильны, в отдельности слабы, Проблема человечности, Вопросы прав человека, Равенство полов, Пожилых жалеем, молодых уважаем).  Время выступления в финале 7 минут. При оценке учитывается содержание речи (40 баллов), владение языком (30 баллов), впечатление (25 баллов) и этика (5 баллов).

В 2007-2009 гг. победителю вручался Кубок заместителя премьер-министра, c 2009 – Кубок премьер-министра. Участники, занявшие три первых места, награждаются также денежными премиями. В 2018 г. премии составляли: за первое место 10 тыс. ринггитов, за второе – 8 тыс., за третье – 5 тыс.

Число участников постоянно увеличивается. Если в первом конкурсе 2007 года было 27 участников из 27 стран, то в 2010 году - 56 участников из 51 страны, а в 2017 году – 77 участников из 72 стран . Это, однако, не значит, что во всех этих странах изучается малайский язык. Ряд стран представляют студенты, обучающиеся в вузах Малайзии. По завершении конкурса его участники получают возможность принять участие в недельной программе проживания в семьях в одной из малайских деревень

В состав жюри конкурса неоднократно входили российские учёные Татьяна Дорофеева и Виктор Погадаев.

Победители конкурса по странам

Лучшие результаты участников из России

Примечания 

Международные конкурсы
Малайский язык
Культура Малайзии